Castañar de Ibor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castañar de Ibor (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Castañar de Ibor (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar